Luim heißen:

 Luim (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Luim (Gemeinde Lochen), Ort bei Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich